Baromlak Nyírgelse része
Baromlak, Románia, Bihar megye
Kisbaromlak (szk. Branovo), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Nagybaromlak (1899-ig Baromlaka, rom. Valea Viilor), Románia, Szeben megye
Szabadbáránd (1894-ig Baromlak, ném. Großwarasdorf), Ausztria, Burgenland tartomány, Felsőpulyai járás